

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rębowo – część miasta Gdańsk
 Rębowo – osada w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Rębowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Rębowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo
 Rębowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski
 Rębowo – część wsi Sławęcinek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin